Blume von Hawaii steht für:

 Die Blume von Hawaii, Operette von Paul Abraham (1931)
 Die Blume von Hawaii (1933), deutscher Spielfilm von Richard Oswald 
 Blume von Hawaii (1953), deutscher Spielfilm von Géza von Cziffra